Merlin:

 Дербник () — птица из семейства соколиных,
 Кодовое название браузера Opera 9.
 Студийный альбом голландской рок-группы Kayak.
 Российская брутал дэт-метал группа
 Merlin — жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) компании SpaceX, США
 Rolls-Royce Merlin — поршневой авиационный двигатель времён Второй мировой войны
 MERLIN — радио интерферометрическая сеть на территории Англии.